Бельский район
 Бельский район — упразднённый район Кировской области.
 Бельский район — название до 11 марта 1931 года Любытинского района в Новгородской области.
 Бельский район — в Тверской области.
 Бельский район — район Белостокской области в 1939—1944 годах.